Sophie peut faire référence à :
 Sophie, un prénom féminin

Personnages

Personnages historiques 
 Sophie, impératrice byzantine du  siècle, épouse de l'empereur Justin  ;
 Sophie de Thuringe, duchesse de Brabant au  siècle, épouse du duc Henri  ;
 Sophie de Bavière, princesse de Bavière puis archiduchesse d'Autriche au  siècle, dite « l'archiduchesse Sophie »;
 Sophie Scholl, résistante allemande du réseau « La Rose blanche ».

Artistes 
 Sophie Xeon, dite Sophie (1986-2021), musicienne britannique.
 Sophie, pseudonyme de Sophie Hecquet (1944-2012), chanteuse et animatrice de radio et télévision ;
 La Grande Sophie (1969-), une chanteuse française.
 Sophie Marceau (1966-), actrice française.
 Alexandra Sophie (1992-), photographe française.

Personnages de fiction 

 Sophie une série de bande dessinée ;
 Sophie et Sophie, une série télévisée française.
 Les Malheurs de Sophie, un roman pour enfants écrit par la comtesse de Ségur.
 Sophie, un personnage récurrent de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who
Sophie Foster, protagoniste dans la série littéraire fantastique" Gardiens des cités perdues". écrit par Shannon Messenger.
Sophie Chapelier, protagoniste dans le roman fantastique " Le Château de Hurle". écrit par Diana Wynne Jones.

Chansons

Autres 
 Sophie, un terme en philosophie grecque ;
 SOPHIE, un spectrographe à haute résolution installé à l'Observatoire de Haute-Provence ;
 Sophie la girafe, un jouet pour bébé en forme de girafe ;
 Verrerie-Sophie.

Voir aussi